Das englischsprachige Akronym OCGM steht für Objects, Containers, Gestures, Manipulations und bezeichnet ein theoretisches Konzept zur Gestaltung von Benutzeroberflächen, insbesondere in Verbindung mit Spracherkennung, Gestensteuerung und Multi-Touch-Screens. Der Begriff wurde in 2010 von Ron George und Joshua Blake definiert, die OCGM als universelle, grundlegende Metaphern für die Entwicklung von Natural User Interfaces vorschlugen.  Die Wahl gerade dieser Elemente begründeten sie mit Rückgriff auf Theorien zur kognitiven Linguistik und Universalgrammatik.

 Objects (deutsch: „Objekte“) steht dabei für Teile von Daten, welche der Benutzer verändern kann;
 Container (deutsch: „Container“) für die Beziehungen zwischen Daten bzw. einzelnen Objekten;
 Gestures (deutsch: „Gesten“) für indirekte, diskrete und intelligente Interaktionen. 
 Manipulations (deutsch: „Bedienung“) für beständige und direkte Interaktion mit der Umgebung.

Weblinks 
 OCGM : quand Microsoft repense l'ergonomie de Windows, 30. Dezember 2009
 OCGM: A New Windows User Experience, 28. Dezember 2009 (abgerufen am 13. Mai 2016)
 OCGM: Universal Foundational Metaphors of Natural User Interfaces, 2. Februar 2010

Einzelnachweise 

Informatik
Abkürzung